SMS „Hansa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; nazwa pochodzi od związku europejskich miast handlowych – Hanzy:
 SMS „Hansa” – okręt pancerny z lat 70. XIX wieku
 SMS „Hansa” – krążownik pancernopokładowy typu Victoria Louise z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich